Кан-Сен-Матюре́н-Леобазе́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Меркёр. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19034.

Коммуна расположена приблизительно в 440 км к югу от Парижа, в 115 км юго-восточнее Лиможа, в 37 км к юго-востоку от Тюля.

История 
16 сентября 2005 года произошло слияние коммун Сен-Матюрен-Леобазель и Кан.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 248 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 133 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 105 были экономически активными, 28 — неактивными (показатель активности — 78,9 %, в 1999 году было 72,6 %). Из 105 активных работали 98 человек (51 мужчина и 47 женщин), безработных было 7 (5 мужчин и 2 женщины). Среди 28 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Матюрен (XII век). Памятник истории с 1976 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез